Vukosavci est un toponyme qui peut désigner :
 Vukosavci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
 Vukosavci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija.